Sezona 2014/15 HDD Telemach Olimpija je osma klubska sezona v avstrijski ligi, kjer je zasedel 12. mesto in končal sezono po rednem delu. Ob tem bo klub igral še v končnici slovenske lige, kjer je osvojil naslov podprvaka. Domača dvorana je Hali Tivoli, dve tekmi so odigrali na trgu republike.

Pripravljalne tekme

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 17. avgust ||  Nottingham Panthers || 3 - 1 || Hala Tivoli || 500 || 1-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 18. avgust ||  Nottingham Panthers || 4 - 3 || Hala Tivoli || 400 || 2-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 20. avgust ||  NCAA Utica || 6 - 3 || Hala Tivoli || 300 || 3-0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 23. avgust ||  NCAA Utica || 1 - 3 || Ledena dvorana Bled || 100 || 3-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 28. avgust ||  Miskolci JJSE || 4 - 1 || Ljudski vrt, Miskolc || 500 || 4-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 29. avgust ||  KH Sanok || 1 - 3 || Ljudski vrt, Miskolc || 70 || 4-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 7 || 2. september ||  HDD Jesenice || 4- 3 (P) || Dvorana Podmežakla || 1500 || 5-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 6. september ||  Graz 99ers || 4-1 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 450 || 6-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 9 || 7. september ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 5 - 2 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3300 || 7-2
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Prvi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 12. september ||  EC KAC || 1 - 3 || Stadthalle Klagenfurt || 4200 || 0-1-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 14. september ||  EC Dornbirn || 2 - 3 || Messestadion Dornbirn || 2800 || 0-2-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 19. september ||  Orli Znojmo || 2 - 5 || Hala Tivoli || 1700 || 0-3-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 21. september ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 0-4-0 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3400 || 4-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 26. september ||  VSV EC || 4 - 1 || Hala Tivoli || 1600 || 1-4-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 28. september ||  HC TWK Innsbruck || 0 - 3 || Hala Tivoli || 1500 || 1-5-0 || 2
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 3. oktober ||  EHC Linz || 0 - 4 || Donauparkhalle Linz || 4000 || 1-6-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 5. oktober ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 3 - 1 || Hala Tivoli || 1300 || 2-6-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 10. oktober ||  VSV EC || 2 - 3 || Stadthalle || 3000 || 2-7-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 12. oktober ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 3 || Hala Tivoli || 1000 || 2-8-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 11 || 14. oktober ||  EHC Linz || 1 - 8 || Hala Tivoli || 600 || 2-9-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 12 || 19. oktober ||  Graz 99ers || 4 - 5 || Eisstadion Liebenau || 2000 || 2-10-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 13 || 23. oktober ||  HC Bolzano || 1 - 2 || Hala Tivoli || 600 || 2-11-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 14 || 26. oktober ||  Orli Znojmo || 1 - 6 || Hostan Arena || 2500 || 2-12-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 15 || 31. oktober ||  Graz 99ers || 3 - 2 || Hala Tivoli || 1000 || 3-12-0 || 6
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 2. november ||  Vienna Capitals || 1 - 2 || Hala Tivoli || 1000 || 3-13-0 || 6
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 17 || 14. november ||  EC Dornbirn || 3 - 4 (KS) || Hala Tivoli || 800 || 3-13-1 || 7
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 18 || 16. november ||  Vienna Capitals || 3 - 2 (KS) || Albert Schultz Eishalle || 3800 || 4-13-1 || 9
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 19 || 22. november ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 0 || Olympiahalle Innsbruck || 1000 || 5-13-1 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 20 || 23. november ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 6 || Eisarena Salzburg || 1900 || 5-14-1 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 21 || 25. november ||  HC Bolzano || 0 - 3 || Palaonda || 1500 || 5-15-1 || 11
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 22 || 28. november ||  EC KAC || 3 - 2 (P) || Hala Tivoli || 1000 || 6-15-1 || 13
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 23 || 30. november ||  VSV EC || 6 - 3 || Stadthalle || 3100 || 7-15-1 || 15
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 24 || 5. december ||  HC Bolzano || 2 - 6 || Palaonda || 1500 || 7-16-1 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 25 || 7. december ||  Orli Znojmo || 3 - 2 (KS) || Hostan Arena || 2600 || 8-16-1 || 17
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 26 || 12. december ||  Graz 99ers || 3 - 1 || Eisstadion Liebenau || 1900 || 9-16-1 || 19
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 27 || 14. december ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 2 - 4 || Hala Tivoli || 2200 || 9-17-1 || 19
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 28 || 16. december ||  EC KAC || 2 - 0 || Hala Tivoli || 2000 || 10-17-1 || 21
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 29 || 19. december ||  Vienna Capitals || 3 - 1  || Albert Schultz Eishalle || 5400 || 11-17-1 || 23
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 30 || 23. december ||  EC Dornbirn || 3 - 5 || Trg republike, Ljubljana || 3000 || 11-18-1 || 23
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 31 || 26. december ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 3 || Eisarena Salzburg || 2200 || 11-19-1 || 23
|- align="center" bgcolor="#F0E68C"
| 32 || 28. december ||  HC Bolzano || 1 - 2 (P) || Trg republike, Ljubljana || 1500 || 11-19-2 || 24
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 33 || 30. december ||  EHC Linz || 2 - 5 || Hala Tivoli || 4800 || 11-20-2 || 24
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 34 || 1. januar ||  SAPA Fehérvár AV 19 || 0 - 7 || Dvorana Gaborja Ocskaya || 3400 || 11-21-2 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 35 || 4. januar ||  HC TWK Innsbruck || 4 - 2 || Hala Tivoli || 600 || 12-21-2 || 26
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 36 || 5. januar ||  Graz 99ers || 3 - 2 || Hala Tivoli || 600 || 13-21-2 || 28
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 37 || 9. januar ||  EC KAC || 2 - 3 || Stadthalle Klagenfurt || 3200 || 13-22-2 || 28
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 38 || 11. januar ||  Vienna Capitals || 2 - 4 || Hala Tivoli || 500 || 13-23-2 || 28
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 16. januar ||  VSV EC || 2 - 4 || Hala Tivoli || 600 || 13-24-2 || 28
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 40 || 18. januar ||  HC TWK Innsbruck || 5 - 4 || Olympiahalle Innsbruck || 2500 || 14-24-2 || 30
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 41 || 23. januar ||  Orli Znojmo || 2 - 5 || Hala Tivoli || 450 || 14-25-2 || 30
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 42 || 25. januar ||  EHC Linz || 5 - 3 || Donauparkhalle Linz || 500 || 15-25-2 || 32
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 43 || 30. januar ||  EC Red Bull Salzburg || 2 - 1 (P) || Hala Tivoli || 400 || 16-25-2 || 34
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 44 || 1. februar||  EC Dornbirn || 2 - 5 || Messestadion Dornbirn || 2200 || 16-25-2 || 34
|}

Drugi del

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 10. februar ||  HC Bolzano || 1 - 7 || Palaonda || 1700 || 0-1-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 12. februar ||  Graz 99ers || 0 - 2 || Hala Tivoli || 500 || 0-2-0 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 15. februar ||  HC TWK Innsbruck || 4 - 1 || Olympiahalle Innsbruck || 1500 || 1-2-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 17. februar || EC KAC || 1 - 4 || Hala Tivoli || 1000 || 1-3-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 20. februar ||  EC Dornbirn || 1 - 4 || Messestadion Dornbirn || 1800 || 1-4-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 22. februar ||  EC Dornbirn || 1 - 2 || Hala Tivoli || 250 || 1-5-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 24. februar ||  EC KAC || 0 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 3500 || 1-6-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 27. februar ||  HC TWK Innsbruck || 1 - 3 || Hala Tivoli || 250 || 1-7-0 || 2
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 1. marec ||  HC Bolzano || 1 - 4 || Hala Tivoli || 800 || 1-7-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 3. marec ||  Graz 99ers || 1 - 2 || Eisstadion Liebenau || 1700 || 1-8-0 || 2
|}

Postava
Trener:  Fabian Dahlem
Pomočnika trenerja:  Bojan Zajc
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Aleš Sila
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|35
|align=center|
|Miika Wiikman
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Mariestad, Švedska
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|40
|align=center|
|Andy Chiodo
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Toronto, Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|95
|align=center|
|Tomaž Trelc
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|11
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|13
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|8
|align=center|
|Marvin Degon 
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Worcester, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Miha Logar
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|22
|align=center|
|Kyle Medvec 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Burnsville, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|David Planko
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|44
|align=center|
|Maks Selan
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|72
|align=center|
|Kristjan Čepon
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|77
|align=center|
|Ivan Šijan
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Zagreb, Hrvaška
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|89
|align=center|
|Nejc Berlisk
|align=center|desna
|align=center|4
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|92
|align=center|
|Matic Podlipnik
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|}

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Hunter Bishop 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Fairbanks, Aljaska, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Tom Zanoški
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Zagreb, Hrvaška
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|11
|align=center|
|Žiga Pešut
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Rok Leber
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|11
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič (C)
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|15
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Gal Koren
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Domžale, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Gregor Koblar
|align=center|LW/RW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|21
|align=center|
|Tadej Snoj
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Sebastijan Hadžić
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|33
|align=center|
|Jure Sotlar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Aljaž Uduč
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Celje, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Luka Kalan 
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Jaka Zdešar
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|84
|align=center|
|Andrej Hebar
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|93
|align=center|
|Miha Pesjak
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|97
|align=center|
|Matt White
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Whittier, Kalifornija, ZDA
|}

Viri
 Arhiv tekem na hddolimpija.com

2014